Le Dernier Témoin (Girl in the News) est un film britannique sorti en 1940.
Le Dernier Témoin (Der letzte Zeuge) est un film allemand sorti en 1960.
Le Dernier Témoin (Der letzte Zeuge) est une série allemande créée en 1998.

Le Dernier Témoin est un roman de Dominique de Villepin, paru en 2009.